Črni četrtek je izraz, ki se uporablja za dogodke, ki so se zgodili na četrtek. Ti dogodki so se zapisali v zgodovino kot posebej omembe vredni zaradi svojega pomena v slabem smislu, to pomeni, da so tako ali drugače vplivali ali na posledični potek dogajanja, ki se je odvijalo zatem po glavnem oziroma začetnem, vzročnem dogodku, ali pa je bil že sam dogodek zase dovolj za spominsko označbo kot na primer: ta dogodek na tisti četrtek si pa velja zapomniti zaradi tega ali tistega.

Seznam črnih četrtkov: 
 6. februar 1851 - Črni četrtek (1851): veliki gozdni požari v avstralski pokrajini Viktoriji.
 24. oktober 1929 - Črni četrtek (1929): Zlom newyorške borze (1929), ki je popeljal svet v veliko depresijo  
 14. oktober 1943 - Črni četrtek (USAAF): Drugi napad na Schweinfurt oziroma »črni četrtek ameriškega armadnega letalstva« zaradi izjemno hudih izgub bombnikov B-17 nad Nemčijo
 17. december 1943 - Črni četrtek (RAF): Zračna bitka za Berlin - v noči iz 16. na 17. december leta 1943 izvede Kraljevo vojno letalstvo zračno bombardiranje Berlina in pri tem doživi izredno težke izgube
 24. avgust 1995 - Ruski črni četrtek: kolaps ruskega finančnega sistema
 8. februar 1996 - Črni četrtek (WWW): internetni protest proti novemu zakonu (Communications Decency Act (CDA)) v ZDA 
 24. julij 2003 - Španski črni četrtek: nasilne demonstracije v španskem mestu Guatemala (mesto)  

Dnevi